Angola bezeichnet:
 die Republik Angola
 die ehemalige Volksrepublik Angola

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Angola (Indiana), im Steuben County
 Angola (Kansas), im Labette County
 Angola (New York), im Erie County
 Angola (North Carolina), im Onslow County
 Angola (Clermont County, Ohio) – nicht mehr existent
 Angola (Gallia County, Ohio) – nicht mehr existent
 Angola (Virginia), im Cumberland County
 Angola by the Bay, im Sussex County, Delaware
 Angola Lake Shore Addition, im Erie County, New York
 Angola Landing (Delaware), im Sussex County
 Angola Landing (Louisiana), im West Feliciana Parish
 Angola on the Lake, (auch Angola-on-the-Lake), im Erie County, New York

Sonstiges:
 (1712) Angola, Asteroid
 Angola (Schiff, 1948), Passagierschiff der portugiesischen Reederei Companhia Nacional de Navegação
 Capoeira Angola, eine Variante der brasilianischen Kampfkunst Capoeira
 Angola Airport, ehemaliger Flugplatz im Erie County, New York
 Angola Bay Game Land, Park im Duplin County, North Carolina
 Angola Commons Park, Park im Steuben County, Indiana
 Louisiana State Penitentiary, das Hochsicherheits-Staatsgefängnis des US-Bundesstaates Louisiana

Siehe auch:

 Angola Creek
 Ngola